GP2 est une abréviation qui peut signifier :

 Grand Parcours 2, l'ancien nom d'un axe routier en Tunisie.
 GP2 Series, une discipline de sport automobile, antichambre de la Formule 1.
 GP2 Asia Series, la déclinaison hivernale et asiatique du GP2 Series.

Homonymie